766 може да се отнася за:

 766 година от новата ера
 766 година преди новата ера
 766, число
 766 Могунтия, астероид
 NGC 766, галактика